Жута буква може да се односи на:

 Жута буква (биљка), врста дрвета,
 Жута буква (споменик природе), споменик природе у општини Котор Варош, РС, БиХ